Шон Донован (;  22 січня 1975, Тіммінс) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Грав за збірну команду Канади.

Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1991 року.

1993 року був обраний на драфті НХЛ під 28-м загальним номером командою «Сан-Хосе Шаркс».

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 16 років, захищав кольори команд «Сан-Хосе Шаркс», «Колорадо Аваланч», «Атланта Трешерс», «Піттсбург Пінгвінс», «Калгарі Флеймс», «Бостон Брюїнс» та «Оттава Сенаторс».

Загалом провів 1000 матчів у НХЛ, включаючи 49 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав за збірну Канади, провів 10 ігор в її складі, чемпіон світу 1997 року.

Інше 
Після завершення кар'єри гравця працював спочатку скаутом клубу «Оттава Сенаторс», а згодом асистентом головного тренера.

Статистика

Клубні виступи

Збірна

Посилання 
 
 

канадські хокеїсти
Гравці збірної Канади з хокею
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Колорадо Аваланш»
Хокеїсти «Атланта Трешерс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Калгарі Флеймс»
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти «Оттава Сенаторс»
Тренери «Оттава Сенаторс»
Хокеїсти АХЛ
Задрафтовані «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Женева-Серветт»
Канадські хокейні тренери
Уродженці Тіммінса